Елса Ланчестер (; Луишам, 28. октобар 1902 — Вудланд Хилс, 26. децембар 1986) је била енглеска глумица.

Филмографија 

|-
| 1969. || Ја, Натали || -{Me, Natalie}- || ||
|-
| 1964. || Мери Попинс || -{Mary Poppins}- || ||
|-
| 1957. || Сведок оптужбе || -{Witness for the Prosecution}- || госпођица Плимсол ||Златни глобус за најбољу споредну глумицу у играном филму
|-
| 1949. || Придружи се крду || -{Come to the Stable}- || Амели Потс ||номинација - Оскар за најбољу глумицу у споредној улози
|-
| 1947. || Бискупова жена || -{The Bishop's Wife}- ||  ||
|-
| 1946. || Оштар руб || -{The Razor's Edge}- ||  ||
|-
| 1946. || Спиралне степенице || -{The Spiral Staircase}- ||  ||
|-
| 1943. || Леси се враћа кући || -{Lassie Come Home}- ||  ||
|-
| 1942. || Приче са Менхетна || -{Tales of Manhattan}- || Елза Смит ||
|-
| 1935. || Франкенштајнова невеста || -{Bride of Frankenstein}- || Мери Вулстонкрафт Шели ||
|-
| 1935. || Принцеза Маријета || -{Naughty Marietta}- ||  ||
|-
| 1931. || Потипхарова жена || -{Potiphar's Wife}- || Тереза ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1902.
Умрли 1986.
Енглеске глумице